A bakui metró összesen 3 vonalból áll, melyeken összesen 27 metróállomás található.

Állomások listája

Jegyzetek

További információk
 Hivatalos honlap   

Vasúttal kapcsolatos listák

Azerbajdzsánnal kapcsolatos listák